A 62 312-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút a Fejér megyei Zichyújfalu belterületén. A 6212-es úttól a zichyújfalui vasútállomásig vezet. Települési neve előbb Kosztolányi Dezső utca, majd Petőfi Sándor utca; hossza 883 méter, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

|}

Források 
ÚtAdat

62312
Zichyújfalu